Head est un nom commun et un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Nom commun 
Head est un mot anglais qui signifie «  ».

Patronyme 

 Anthony Stewart Head (né en 1954), chanteur et acteur britannique ;
 Antony Head (1906-1983), militaire, diplomate et homme politique britannique ;
 Christiane Head (1948-), entraîneur française de chevaux de courses ;
 Christopher Head (1986-), entraîneur français de chevaux de course ;
 Dorothy Head (née en 1925), joueuse de tennis américaine ;
 Edith Head (1897-1981), costumière américaine ;
 Edmund Walker Head (1805-1868), administrateur britannique ;
 Freddy Head (1947-), jockey, reconverti en entraîneur de chevaux de courses français, spécialisé dans les courses de plat ;
 Henry Head (1861-1940), neurologue britannique ;
 Jerad Head (1982-), joueur de baseball américain ;
 Luther Head (né en 1982), joueur de basket-ball américain ;
 Michael Heads (né en 1957), botaniste néo-zélandais
 Murray Head (né en 1946), chanteur et acteur britannique ;
 Patrick Head (né en 1945), cofondateur, avec Frank Williams de l'écurie de  Williams.

Toponyme 

 Barra Head, île du Royaume-Uni située en Écosse ;
 Dunnet Head, pointe nord de l'île de Grande-Bretagne ;
 Head, Clara and Maria, canton de l'Ontario ;
 Hilton Head, ville du comté de Beaufort, en Caroline du Sud (États-Unis) ;
 Tide Head, village du comté de Restigouche, situé au nord du Nouveau-Brunswick au Canada ;
 Nelson Head, un cap des Territoires du Nord-Ouest.

Pseudonyme 

 Head, de son vrai nom Brian Welch, guitariste américain du groupe Korn ;
 DJ Head, de son vrai nom Kevin Bell, disc-jockey américain.

Sociétés et organismes 
 Head, entreprise autrichienne de confection d'articles de sport
 HEAD, acronyme de Hautes Études Appliquées du Droit, école privée française de droit de Paris
 HEAD, acronyme de Haute École d'Art et de Design de Genève en Suisse

Géologie 
 Head, dépôt de solifluxion sous climat périglaciaire

Musique 
 , groupe de rock britannique.
 Head, album du groupe The Jesus Lizard.
 Head, album du groupe The Monkees.
 Heads, album de Bob James.
 Un head arrangement ( « arrangement de tête » ) est un arrangement qui n'est pas écrit.

Divers 
 Le headshot, « tir à la tête » dans les jeux vidéo de type 
 Head, film de Bob Rafelson sorti en 1968
 , film et téléfilm de  sorti en 1993
 Heads, manga de Motorō Mase et Keiji Higashino
 head, en informatique, commande UNIX.

Voir aussi 

 

Patronyme anglais
Homonymie de titre